Малкольм Дэвид Келли (; род. 12 мая 1992) — американский киноактёр. Известность ему принесла роль Уолта Ллойда в телесериале «Остаться в живых».

Биография 
Малкольм Дэвид Келли родился в Беллфлауэре, штат Калифорния, США. Первые одиннадцать месяцев своей жизни мальчик провел в приюте , откуда его усыновила семья Келли. Его сестру Сидни удочерили двумя месяцами позже. С пяти лет Малкольм вращается в шоу-бизнесе: он снимался в сериалах для детей, рекламных роликах, озвучивал телевизионные заставки и мультфильмы на развлекательном канале Nickelodeon. Не так давно он промелькнул в клипе Снуп Дога. Малкольм любит играть в футбол и баскетбол, болеет за команду «Лейкерс», и является казначеем в родной школе. Лидерские качества Малкольма позволили ему получить возможность представлять США на слете школьных представителей в Великобритании, где он побывал в июле 2004 года.

Фильмография

Ссылки 

Дети-актёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале